Notley ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Notley (* 1940), britischer Biathlet
 Alice Notley (* 1945), amerikanische Dichterin
 Grant Notley (1939–1984), kanadischer Politiker
 Rachel Notley (* 1964), kanadische Politikerin
 Richard Steven Notley (* um 1955), US-amerikanischer Religionswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Notley (1634–1679), Gouverneur der Province of Maryland 

Siehe auch:
 Black Notley, Dorf und Gemeinde in Essex, England